RAF je tričrkovni akronim.

 Kraljevo vojno letalstvo Združenega kraljestva - (; dobesedno Kraljeva letalska sila),
 Frakcija rdeče armade - teroristična skupina (nemško Rote Armee Fraktion)
 Rapid Action Force - indijska specialna policijska enota